Asbestos Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Asbestos Mountain (Alaska)
 Asbestos Mountain (Kalifornien)